Dorfkirche Kemlitz steht für
 Dorfkirche Kemlitz (Baruth/Mark) in Kemlitz (Baruth/Mark), einem Ortsteil der Stadt Baruth/Mark im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Dorfkirche Kemlitz (Dahme/Mark) in Kemlitz (Dahme/Mark), einem Ortsteil der Stadt Dahme/Mark im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg